dobra – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.
 dobra – jednostka monetarna Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
 dobra – dawniej majątek ziemski, posiadłość, duże gospodarstwo rolne

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18
 Dobra – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra
 Dobra – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Dobra
 Dobra – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Dobra – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Dobra – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Dobra – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Dobra – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Dobra – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Dobra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Dobra – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Dobra – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Dobra – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Dobra – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Dobra – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Dobra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Dobra – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Dobra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk
 Dobra – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra (Szczecińska)

Miejscowości poza Polską 
 Dobrá – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim w Czechach
 Dobra – wieś w gminie rejonowej Solczeniki na Litwie
Dobra-comună în județul Dâmbovița, România

Cieki wodne 
 Dobra – rzeka na Dolnym Śląsku, dopływ Widawy
 Dobra – rzeka w Chorwacji, dopływ Kupy
 Dobra – struga w woj. zachodniopomorskim, dopływ Sąpólnej

Gminy 
 gmina Dobra – w powiecie limanowskim
 gmina Dobra – w powiecie łobeskim
 gmina Dobra – w powiecie polickim
 gmina Dobra – w powiecie tureckim

Inne 
 Dobra – dzielnica miasta Jaworzno

Zobacz też 
 Dobra Nadzieja, Dobra Wola, Dobra-Kolonia, Dobra-Nowiny, Dobre

Linki zewnętrzne